

Patronyme 

 Denis Plante (1972-), musicien québécois ;
 
 Laura La Plante (1904-1996), actrice américaine ;
 Marc-André Plante (19?-), homme politique québécois ;
 Marie-Louise Plante (1725-1832), centenaire québécoise ;
 Pacifique Plante (1907-1976), surnommé Pax Plante, policier et avocat canadien ;
 Pierre Plante (1951-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Raymond Plante (1947-2006), écrivain québécois.
 Valérie Plante (1974-), mairesse de Montréal.

Sciences 

 Plante, en botanique
 Plante du pied, partie inférieure du pied (membre inférieur humain)

Toponyme 

 La Plante, faubourg situé au sud de la ville de Namur en Belgique ;
 , pour les voies de ce nom ;
 , pour les jardins de ce nom ;
 Rivière des Plante, affluent de la rivière Chaudière (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) au Québec, Canada.

Autres 

 Aréna Jacques Plante, amphithéâtre de hockey sur glace
 Plante-emblème, végétal choisi comme son emblème en raison de sa représentativité

Personnage de fiction 

 Homme-plante, super-vilain de l'univers de Marvel Comics

Patronyme français
Homonymie d'hydronyme